Foschi est un patronyme italien porté notamment par :

 Francesco Foschi (1710-1780), peintre italien ;
 Pier Francesco Foschi (1502 - 1567), peintre italien.

Patronyme italien